James Nathaniel Anderson (más conocido como James Anderson, Roanoke Rapids, 26 de septiembre de 1983) es un jugador estadounidense de fútbol americano que ocupa la posición de linebacker en los Carolina Panthers de la Liga Nacional de Fútbol ——.

Carrera 
Anderson jugó fútbol americano universitario en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, mientras que su carrera profesional la inicia en 2006 cuando es reclutado por los Carolina Panthers en la posición 88º de la tercera ronda del Draft de la NFL de 2006. Debutó en el juego 16 de la temporada 2006 cuando los Carolina Panthers enfrentaron a los New Orleans Saints.

En el mes de diciembre de 2012 recibió el Premio Tom Berry Good Guy que entrega la Pro Football Writers of America hacia aquel jugador afín a los medios de prensa. 

Por otro lado, ostenta el récord de 176 tackles en los Panthers, seguido de cerca por Luke Kuechly con 146.

Estadísticas (en temporada regular)
Actualizado al 29 de diciembre de 2012

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de James Anderson (en inglés).
 Perfil de James Anderson en ESPN (en inglés).

Jugadores de fútbol americano de Estados Unidos
Jugadores de fútbol americano de Virginia Tech Hokies
Jugadores de Green Bay Packers